Vigh oder Vígh ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Thiel-Vigh (* 1956), deutsche Politikerin (SPD), MdL
 Dalton Vigh (* 1964), brasilianischer Schauspieler
 Erzsébet Vígh (* 1935), ungarische Speerwerferin
 Gert Vigh (* 1937), dänischer Beamter
 Ildikó Vígh (* 1962), ungarische Badmintonspielerin
 Jenő Vigh (1894–1960), ungarischer Musikkritiker, Journalist und Sänger

Siehe auch:
 Vig
 Vich